Dashan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dashan (socken i Kina, Anhui, lat 30,44, long 116,09), 
 Dashan (socken i Kina, Chongqing), 
 Dashan (socken i Kina, Guizhou, lat 26,13, long 105,82), 
 Dashan Xiang (socken i Kina, lat 23,01, long 100,11), Yunnan, 
 Dashan Xiang (socken i Kina, lat 23,94, long 99,38), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar